Molekulska formula -{C19H22N2O}- se može odnositi na:

 Amedalin
 Ketipramin
 Noksiptilin
 Vinburnin
 Cinhonidin
 Cinhonin
 Normakuzin B